Vörös Ferenc (1847–1920) újságíró, múzeumalapító
 Vörös Ferenc (1922–) úszó, hosszútávfutó, rendőrtiszt
 Vörös Ferenc (1931–2019) festőművész, grafikus
 Vörös Ferenc (1940–) építész, tanszékvezető egyetemi tanár
 Vörös Ferenc (1957–) nyelvész, tanszékvezető főiskolai tanár
 Vörös Ferenc (1968–2022) színész
 Vörös Ferenc (?–) rendőr ezredes, rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes
 Vörös Ferenc (?–) raliversenyző
 Vörös Ferenc a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. nyugalmazott vezérigazgatója